Домброва-Тарновска:

 Домброва-Тарновска — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Домбровский повят.
 Домброва-Тарновска — гмина (волость) в Польше, входит в Домбровский повят, Малопольское воеводство.